Hermosilla puede referirse a:

Personalidades 
 José de Hermosilla 1715 – 1776, arquitecto español.
 José Mamerto Gómez Hermosilla (1771 - 1837), helenista, periodista, crítico literario y escritor español.
 Jerónimo Hermosilla y Aransay 1800 - 1861, obispo y santo, español.
 Ramón Hermosilla Abogado madrileño del 23-F

Lugares 
 La localidad de Hermosilla, en el municipio de Oña;
 La Calle de Hermosilla, en Madrid.

Títulos nobiliarios 
 Marquesado de Hermosilla

Flora 
 Nombre común de Trachelium caeruleum, una especie de la familia de las campanuláceas.